Die folgende Tabelle enthält wichtigste Daten von 92 der 95 bisher bekannten natürlichen Satelliten des Jupiters.

Sie ist nach der offiziellen Nummer der Internationalen Astronomischen Union (IAU) und nach der großen Halbachse geordnet. Neu entdeckte Objekte erhalten zunächst eine provisorische Bezeichnung; sofern ein gesicherter Orbit bestimmt werden kann, erhalten sie später von der IAU einen Namen, der sich an den Geliebten und Töchtern Jupiters orientiert. Ein Objekt mit provisorischer Bezeichnung ist z. B. . Die Umlaufbahnen verschiedener Satellitenkandidaten sind nicht genau genug bekannt. Ihr gezieltes Auffinden ist daher nicht möglich und sie gelten derzeit damit als verloren.

Die mit Abstand größten Satelliten sind die vier Galileischen Monde, die zusammen mehr als 99,997 Prozent der Masse aller Jupitermonde ausmachen.

Die wichtigsten Daten der Jupitermonde 

Anmerkungen:

Siehe auch 
 Liste der Saturnmonde
 Liste der Uranusmonde
 Liste der Neptunmonde
 Liste der Monde von Planeten und Zwergplaneten
 Liste der Entdeckungen der Planeten und ihrer Monde

Weblinks

Einzelnachweise 

Jupitermonde
!